Die AHV-Nummer ist 
 in Liechtenstein eine vier- bis zwölfstellige Versichertennummer der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Liechtenstein),
 in der Schweiz eine 13-stellige Versichertennummer, siehe Alters- und Hinterlassenenversicherung#AHV-Nummer.